Command & Conquer: The First Decade — коллекционный сборник игр серии Command & Conquer, анонсированный 4 ноября 2005 года и выпущенный 7 февраля 2006 года. В антологию включены двенадцать игр серии, собранных на одном DVD и обновлённых для запуска на Windows XP. Стоимость комплекта равна стоимости одной коробки с игрой. Также в сборник добавлен бонусный DVD, содержащий фильм об истории сериала, интервью с продюсерами, старые эскизы, различные звуковые темы и короткометражные фильмы поклонников серии C&C.

Также в комплекте к дискам идёт плакат формата A4 с рендерами для Command & Conquer 3: Tiberium Wars на каждой стороне и 70-страничное руководство пользователя, в котором описываются все подразделения и горячие клавиши к каждой игре сборника.

Игры и дополнения к ним на сборнике 
Всего на игровом диске размещено 12 игр и дополнений (в скобках указана дата выхода):
 Command & Conquer (август 1995)
 Command & Conquer — The Covert Operations (апрель 1996)
 Command & Conquer: Red Alert (Октябрь 1996)
 Command & Conquer: Red Alert — Counterstrike (март 1997)
 Command & Conquer: Red Alert — The Aftermath (сентябрь 1997)
 Command & Conquer: Tiberian Sun (август 1999)
 Command & Conquer: Tiberian Sun — Firestorm (февраль 2000)
 Command & Conquer: Red Alert 2 (октябрь 2000)
 Command & Conquer: Red Alert 2 — Yuri’s Revenge (октябрь 2001)
 Command & Conquer: Renegade (февраль 2002)
 Command & Conquer: Generals (февраль 2003)
 Command & Conquer: Generals – Zero Hour (сентябрь 2003)

В сборник не была добавлена многопользовательская игра Sole Survivor, потому как все сервера для неё были уже закрыты ЕА.

Игровой DVD 
На первом DVD расположены 12 игр, адаптированных для запуска на Windows XP (кроме Command & Conquer: Red Alert, патч для которого на момент выхода сборника находился в бета-тестировании). Все игры собраны в единый установщик. Установщик позволяет выбрать какие игры устанавливать, а какие нет; при выборе всех игр необходимо ввести, в общей сложности, 6 отдельных серийных ключей.

В сборник включён «лаунчер», позволяющий запускать установленные игры. Однако, чтобы сэкономить время игроков, сторонними разработчиками был разработан установщик иконок, создающий ярлыки для каждой игры в отдельности.

Обновления 
С момента выхода The First Decade EA выпустила два обновления, обозначенных как 1.01 и 1.02. Из-за того, что в The First Decade не был добавлен автоапдейтер, патчи необходимо скачивать вручную с официального сайта The First Decade.

Дальнейшая поддержка игр сборника перешла в руки сообщества, выпустившего набор патчей «Command & Conquer Gold: Project 1.06».

Награды 
Command & Conquer: The First Decade получило «Серебряную» награду от , что указывает на то, что в Великобритании было продано не менее 100 000 копий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Command & Conquer: The First Decade
 Официальный форум Command & Conquer: The First Decade

Компьютерные игры по алфавиту
Command & Conquer
Стратегии в реальном времени
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 2006 года
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для Windows
Сборники компьютерных игр